Der Scottish League Cup wurde 1949/50 zum 4. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 13. August 1949 und endete mit dem Finale am 29. Oktober 1949 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers in den Wettbewerb die sich im Vorjahresfinale gegen die Raith Rovers durchgesetzt hatten. Im diesjährigen Endspiel traf der FC East Fife auf den Zweitligisten Dunfermline Athletic. Die Fifers erreichten nach 1948 zum zweiten Mal das Endspiel im Ligapokal, die Pars aus Dunfermline erstmals. Die Fifers gewannen nach Toren von Davie Duncan, Charlie Fleming und Henry Norris das Finale souverän mit 3:0 und holten nach 1948 zum zweiten Mal den Titel. Die Fifers wurden in der Erstligasaison 1949/50 Vierter, die Pars Dritter in der Zweiten Liga.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1949.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 17. September 1949. Die Rückspiele fanden am 20. und 21. September 1949 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 8. Oktober 1949.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1949/50 bei statto.com

1949/50
Fußballsaison 1949/50